Les contrade de la ville de Sienne, région de Toscane, Italie, constituent des regroupements culturels de quartiers médiévaux de la ville ;
 Les contrade de la ville de Venise, Italie, constituent des subdivisions des six sestiere de la ville ;
 Contrada est une commune italienne de la province d'Avellino